Рапид Сити има више значења:
 Рапид Сити
 Рапид Сити (Мичиген)